Kulik je priimek več oseb:
 Grigorij Ivanovič Kulik, sovjetski general
 Ilja Aleksandrovič Kulik, ruski umetnostni drsalec

Ruski priimki